O Taça da Associação de São Vicente de 2016-17 foi a 15a temporada de Associação Regional de São Vicente de Futebol (ARSVF), competição de futebol  O número de clubes de temporada foi 14, oito em Primeira Divisão e seis em Segunda Divisão.

O campeão do torneio foi o Batuque Futebol Clube e conqustou o único título.

O golos totais finalizaram 79, Derby goleado o mais golos (gols) por clube com 16, segundo foi Baqutue e Ribeira Bote com 12 e terceiro foi Falcões do Norte com 11. Batuque e Derby finido com cinco vitórias.

Clubes

Primeira Divisão
Académica
 Batuque FC
 FC Derby
 Falcões do Norte
 Sporting Farense
 Clube Sportivo Mindelense
 Sport Clube Ribeira Bote
 Salamansa

Segunda Divisão
GD Amarante
Calhau
 Castilho
Corinthians
 Ponta d’Pom
 Ribeira Bote
São Pedro

Resumo da Temporada
A edição 2016-17 da Taça de Associação Regional (ou Insular) teve o Batuque FC.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: AC São Pedro

Estatísticas
Melhor vitória::  Derby 6-0 Farense (11 de dezembro)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de São Vicente de Futebol á site de FCF
 

Década de 2010 na Ilha de São Vicente
Sao Vicente Associacao
Sao Vicente Associacao